Численность населения республики по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Мордовия